Kingston kan syfta på: 

 The Kingston Trio – en amerikansk folkmusiksångstrio
 Kingston Technology – minnestillverkare

Geografi

Australien 

 Kingston (del av en befolkad plats), Tasmanien, Kingborough, 
 Kingston (ort i Australien, South Australia, Loxton Waikerie), 
 Kingston District Council, 
 Kingston (region i Australien, Victoria),

Jamaica 

 Kingston (parish) – parish, 
 Kingston, Jamaica – huvudstad

Kanada 

 Kingston, Nova Scotia, ort, Kings County, 
 Kingston (ort i Kanada, New Brunswick), 
 Kingston, Ontario, ort,

Norfolkön 

 Kingston, Norfolkön,

Nya Zeeland 

 Kingston (ort i Nya Zeeland), Otago, Queenstown-Lakes District,

Storbritannien 

 Kingston near Lewes, ort, England, East Sussex, 
 Kingston, Cambridgeshire, ort i England, 
 Kingston, Kent, ort i England, 
 Kingston upon Thames, England, Greater London, 
 Kingston (parish i Storbritannien, England, West Sussex), 
 Kingston, Devon, 
 Kingston, Buckinghamshire – en ort i Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Kingston, East Lothian – en ort i East Lothian, Skottland
 Kingston, Greater Manchester – en ort i Tameside, Greater Manchester, England
 Kingston, Isle of Wight – en ort i Isle of Wight, England
 Kingston, Moray – en ort i Moray, Skottland
 Kingston, New Forest – en ort i Ringwood, New Forest, Hampshire, England
 Kingston, North Dorset – en ort i North Dorset, Dorset, England
 Kingston, Portsmouth – en ort i Portsmouth, Hampshire, England
 Kingston, Purbeck – en ort i Corfe Castle, Purbeck, Dorset, England
 Kingston, Suffolk – en ort i Suffolk, England
 Kingston upon Hull – en stad i East Riding of Yorkshire, England

USA 

 Kingston , Georgia, Bartow County, 
 Kingston, Georgia, Richmond County, 
 Kingston, Missouri, Caldwell County, 
 Kingston, Ohio, ort, Ross County, 
 Kingston, Oklahoma, ort, Marshall County, 
 Kingston, Tennessee, countyhuvudort, Roane County, 
 Kingston, Illinois, ort, DeKalb County, 
 Kingston, Massachusetts, Plymouth County, 
 Kingston, Michigan, Tuscola County, 
 Kingston, Minnesota, ort, Meeker County, 
 Kingston, New Hampshire, Rockingham County, 
 Kingston, New Jersey, Somerset County, 
 Kingston, New York, Ulster County, 
 Kingston, Pennsylvania, ort, Luzerne County, 
 Kingston, Rhode Island, Washington County, 
 Kingston, Wisconsin, Green Lake County, 
 Kingston, Nevada, ort, Lander County, 
 Kingston, Utah, Piute County, 
 Kingston, Washington, Kitsap County,

Se även 
 Kinston

Se även 
 Kingstown (olika betydelser)